La nazionale di pallacanestro della Serbia e di, Montenegro, selezione delle migliori giocatrici di pallacanestro di nazionalità serbo-montenegrina, ha rappresentato la Serbia e Montenegro nelle competizioni internazionali di pallacanestro femminile organizzate dalla FIBA, nell'arco di tempo che va dal 1992 al 2006, anno di scioglimento della Federazione cestistica di Serbia e Montenegro.

Piazzamenti

Campionati del mondo 

2002 - 12°

Campionati europei

1995 - 9°
1997 - 8°
1999 - 7°
2001 - 7°
2003 - 8°
2005 - 9°

Giochi del Mediterraneo
2001 - 7°

Formazioni

Campionati del mondo

Campionati europei

Nazionali di pallacanestro della Serbia e del Montenegro